Hybridisierung bezeichnet grundsätzlich eine Mischform von zwei vorher getrennten Systemen. Diese Bezeichnung wird u. a. in folgenden Fachrichtungen mit spezifischer Bedeutung benutzt:

 in der allgemeinen Biologie und klassischen Genetik, siehe Hybride
 in der Molekulargenetik, siehe Hybridisierung (Molekularbiologie)
 in der Chemie und der Atomphysik, siehe Valenzstrukturtheorie und Hybridorbital
 in der organischen Chemie, siehe Kohlenstoff#Atommodell des Kohlenstoffs
 in der Soziologie, siehe Hybridität
 in der Kraftfahrzeugtechnik, siehe Hybridelektrokraftfahrzeug
 in der Sprachwissenschaft (Linguistik), siehe Hybridbildung
 in der Wirtschaftsinformatik, siehe u. a. Hybride Leistungsbündel

Siehe auch: Hybridverschlüsselungsverfahren